Spirit () — название ряда музыкальных альбомов:
 Spirit — дебютный альбом группы Spirit 1968 года.
 Spirit — альбом фолк-метал-группы Eluveitie 2006 года.
 Spirit — альбом Леоны Льюис 2007 года.
 Spirit — альбом российской рок-группы «Би-2» 2011 года.
 Spirit — альбом британской группы Depeche Mode 2017 года.
 См. также 
 Спирит